Kviddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kviddtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Kviddtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660211-143054), sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661080-143952), sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland, vid Kviddbergstorp), sjö i Hällefors kommun,  (5 ha)
Kviddtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664226-142677), sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664421-143190), sjö i Hällefors kommun,  (1,5 ha)
Kviddtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665451-143422), sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Linde socken, Västmanland, 662069-145261), sjö i Lindesbergs kommun och Nora kommun,  (5,91 ha)
Kviddtjärnen (Linde socken, Västmanland, 662330-145514), sjö i Lindesbergs kommun,  (2 ha)
Kviddtjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Norra Kviddtjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Södra Kviddtjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Kviddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 659307-143150), sjö i Karlskoga kommun,  (5,41 ha)
Kviddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 659725-143137), sjö i Karlskoga kommun,  (1,8 ha)
Kviddtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (8,57 ha)
Kviddtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662594-139945), sjö i Filipstads kommun,  (14,6 ha)
Kviddtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663866-139360), sjö i Filipstads kommun, 
Kviddtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663885-139670), sjö i Filipstads kommun, 
Kviddtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,94 ha)
Kviddtjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Kviddtjärnen, sjö i Karlskoga kommun,  (0,7 ha)
Stora Kviddtjärnen, sjö i Karlskoga kommun,  (1,6 ha)
Kviddtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (9,43 ha)
Kviddtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kviddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665607-143894), sjö i Ludvika kommun,  (7,81 ha)
Kviddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665919-142982), sjö i Ludvika kommun,  (3,7 ha)
Kviddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666054-142340), sjö i Ludvika kommun,  (7,69 ha)
Kviddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666801-141754), sjö i Ludvika kommun,  (5,55 ha)
Kviddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667295-143137), sjö i Ludvika kommun,

Se även
Blindsilltjärn
Kvidd, annat namn på fisken Elritsa

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn